In der Saison 2014/15 wurde der Biathlon-Weltcup zum 38. Mal ausgetragen. Höhepunkt der Saison waren die Biathlon-Weltmeisterschaften 2015 im finnischen Kontiolahti. Als Unterbau fungierte der IBU-Cup 2014/15.

Titelverteidiger des Gesamtweltcups war bei den Männern der Franzose Martin Fourcade und bei den Frauen die Finnin Kaisa Mäkäräinen.

Mit der Single-Mixed-Staffel wurde ein neuer Wettbewerb eingeführt, der im tschechischen Nové Město na Moravě zum ersten Mal im Rahmen des Weltcups durchgeführt wurde. Wie auch bei der Mixed-Staffel mit vier Athleten zählten die Punkte aus diesem Rennen sowohl für den Nationen- als auch für den Mixed-Staffel-Weltcup.

Starterquoten 
Die Starterquote für die einzelnen Nationen resultierte aus den Ergebnissen des vorherigen Weltcupwinters. Die fünf besten Verbände der Nationenwertung durften sechs Starter pro Einzel und Sprintrennen entsenden, die Verbände der Ränge sechs bis zehn fünf und so weiter. Für Nationen ohne feste Startplätze vergab die IBU pro Sprint und Einzel drei Wild Cards.

Bei den Männern sah die Startquote wie folgt aus (bezogen auf die Platzierungen in der Vorsaison):

 6 Starter: , , , , 
 5 Starter: , , ,  ↑, 
 4 Starter:  ↑, ,  ↓, , 
 3 Starter:  ↓, , , , 
 2 Starter: , , , ,  ↑
 1 Starter:  ↓, ,  ↑, , 
 0 Starter: , 
  entsandte keinen Starter und verlor seinen Startplatz

Quoten der Frauen:

 6 Starterinnen: , , , , 
 5 Starterinnen: , , , ,  ↑
 4 Starterinnen: ,  ↓,  ↑, ,  ↑
 3 Starterinnen:  ↓, , , ,  ↑
 2 Starterinnen:  ↓↓, , , ,  ↑
 1 Starterin:  ↓, , ,  ↑, 
 0 Starterinnen: ,  ↓, 

Die Pfeile zeigen die Zugewinne beziehungsweise Verluste von Startplätzen im Vergleich zur Vorsaison an.

Wettkampfkalender

Männer

Resultate

Weltcupstände

Tabellen

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffeln

Frauen

Resultate

Weltcupstände

Tabellen

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffeln

Mixed-Wettbewerbe

Resultate

Weltcupstand

Ergebnisse Staffeln

Kader und Saison der Nationen

Deutschland 
Im deutschen Nationalteam kam es zu Umstrukturierungen im Trainerbereich. Der langjährige Cheftrainer Uwe Müssiggang beendete seine Karriere, seine Funktion wird nicht neu besetzt. Die Frauen werden vom bisherigen Disziplintrainer Gerald Hönig als neuem Bundestrainer betreut, sein Assistent wird der bisherige Stützpunkttrainer von Ruhpolding, Tobias Reiter. Der ehemalige Bundestrainer Ricco Groß wird das IBU-Cup-Team betreuen, für das bislang Andreas Stitzl zuständig war. Mark Kirchner bleibt Bundestrainer der Männer. Der zurückgetretene Fritz Fischer wird als Assistent von Andreas Stitzl ersetzt.

Männer

Die Teilnehmer der Olympiastaffel Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser und Daniel Böhm sind als Starter für den Saisonauftakt im schwedischen Östersund gesetzt. Andreas Birnbacher, Benedikt Doll, Florian Graf und Christoph Stephan haben einen sicheren Startplatz für die ersten Rennen im IBU-Cup in Beitostølen.

Frauen

Miriam Gössner, Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand und Franziska Preuß haben einen sicheren Startplatz für den Saisonauftakt im schwedischen Östersund erhalten. Für den IBU-Cup erhalten Luise Kummer, Annika Knoll, Vanessa Hinz und Marie Heinrich einen festen Platz. Kathrin Lang, Nadine Horchler, Karolin Horchler und Tina Bachmann wurden zunächst nicht für den Kader nominiert, jedoch können sie sich bei den Vorbereitungswettkämpfen im norwegischen Sjusjøen für die restlichen Startplätze qualifizieren. Lang trat wenig später vom Leistungssport zurück. Karolin Horchler wurde für den Weltcup-Auftakt in Östersund nominiert.

Mit Andrea Henkel trat zum Ende der letzten Saison eine der Stützen des Weltcupteams über mehr als eineinhalb Jahrzehnten zurück.

Frankreich 
Trainer des Männer-A-Teams ist Stéphane Bouthiaux, ihm steht als Schießtrainer Siegfried Mazet zur Seite. Julien Robert trainiert das A-Team der Frauen, Schießtrainer der Frauen ist Jean-Paul Giachino. Marie Dorin Habert erwartet Nachwuchs und nimmt nach der Schwangerschaftspause voraussichtlich ab Januar wieder an den Wettkämpfen teil. Marie-Laure Brunet trat im April 2014 aufgrund fehlender Motivation und persönlicher Gründe zurück, Jacquemine Baud im August des Jahres.
Während des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen beendete auch Alexis Bœuf seine Karriere

Kanada 
Sowohl die Männer als auch die Frauen gewannen einen zusätzlichen Startplatz, mit fünf Starterinnen können die kanadischen Frauen so viele Quotenplätze wie noch nie zuvor besetzen. Mit Jean-Philippe Leguellec verliert das kanadische Männerteam allerdings seinen stärksten Starter und einzigen kanadischen Mann, der je ein Rennen im Weltcup gewinnen konnte. Mit Megan Imrie verlieren auch die Frauen eine der stärksten Athletinnen der vergangenen Jahre durch Rücktritt.

Norwegen 
Nationaltrainer der Männer ist Egil Gjelland, sein Assistent war zunächst Espen Nordby Andersen, bis er den norwegischen Verband verließ, um Generalmanager bei Geilo IL zu werden. Die Frauen werden von Stian Eckhoff und seinem Assistenten Jon Kristian Svaland trainiert, der im Herbst und Winter als Wachser eingesetzt wird. Techniktrainer für beide Geschlechter ist Ola Ravald. Das B-Team der Männer trainiert Knut Kuvaas Brevik, das der Frauen Arild Askestad. Kjell Ove Oftedal ist Trainer der Junioren, Roger Grubben der Juniorinnen.

Elise Ringen trainiert mit dem B-Kader der Frauen. Mit Tora Berger und Ann Kristin Flatland traten zwei der erfolgreichsten norwegischen Biathletinnen der letzten Jahre zurück.

Österreich 
Der Vertrag des deutschen Cheftrainers Remo Krug wurde trotz zwei olympischen Medaillen und guten Ergebnissen im Gesamtweltcup nach zwei Jahren nicht verlängert. Neuer Cheftrainer der Männer, Frauen und Junioren ist nun wieder Reinhard Gösweiner, der schon von 2010 bis 2012 Nationaltrainer der Männer war. Das Männerteam betreuen zudem Franz Berger Junior und Ludwig Gredler, Walter Hörl die Frauen. Die IBU-Cup-Teams von Männern und Frauen werden von Walter Gapp und Sandra Flunger trainiert.

Mit Christoph Sumann beendete zum Ende der letzten Saison eine der langjährigen Stützen des Nationalteams seine Karriere.

Russland 
Für den erweiterten Nationalkader Russlands wurde je 16 Männer und Frauen berufen. Mit Maxim Tschudow und Jewgeni Ustjugow beenden zwei langjährige Stützen des Teams ihre Karriere, ebenso wie die zum zweiten Mal des Dopings überführte Jekaterina Jurjewa.

Das Männerteam wird von Alexander Kasperowitsch betreut, seine Assistenten sind Andrei Padin und Sergei Baschkirow. Die Frauen werden nach dem Abgang von Wolfgang Pichler von Wladimir Korolkewitsch trainiert, seine Assistenten sind Sergei Jefimow und Sergei Konowalow.

Der Präsident des Verbandes, Michail Prochorow wird nicht erneut für das Amt kandidieren.

Schweden 
Mit Björn Ferry und Carl Johan Bergman traten die erfolgreichsten schwedischen Biathleten der 2000er Jahre zurück und hinterlassen schwer zu füllende Lücken. Mit dem Rücktritt von Anna-Karin Strömstedt bleibt von den noch vor wenigen Jahren überaus erfolgreichen Frauen nur mehr ein Rumpfteam zurück, das auch nur noch drei Quotenplätze erringen konnte. Ein erster Auswahlkader wurde Ende April benannt, im Mai soll der A-Kader benannt werden. Eine Frau soll noch zu den bislang benannten vier Athletinnen stoßen.

Schweiz 
Das Nationalteam der Schweiz bestand zum Zeitpunkt der Nominierung nur noch aus einer Frau, Selina Gasparin, die in der Vorsaison die ersten Siege für die Schweiz im Biathlonweltcup erreicht hatte. Mitte September 2014 gab sie bekannt, in Erwartung eines Kindes keine Wettkämpfe im kommenden Winter zu bestreiten. Nachdem das Schweizer Frauenbiathlon über viele Jahre keine nennenswerte Rolle gespielt hatte, gibt es in dieser Saison erstmals eine ähnliche Zahl männlicher und weiblicher Starter. Irene Cadurisch gelang der größte Sprung vom C- in den A-Kader. Mit Claudio Böckli und Simon Hallenbarter verliert das Männerteam nach deren Rücktritt vom Leistungssport zwei langjährige Stützen.

Zu Beginn der Saisonvorbereitung übernahm Armin Auchentaller die Frauenmannschaft. Der ehemalige Trainer des italienischen Teams trat die Nachfolge von Markus Segessenmann an, der sich erneut um die Nachwuchsarbeit und den Stützpunkt in Andermatt kümmern wird. Jörn Wollschläger betreut weiterhin die Schweizer Biathlon-Männer.

Slowenien 
Nach einer überaus erfolgreichen Saison verlor das Nationalteam der Frauen Sloweniens mit Andreja Mali und vor allem Teja Gregorin nicht wie erwartet seine wichtigsten Stützen der letzten Jahre, durch deren Leistungen ein vierter Quotenplatz hinzugewonnen wurde. Auch die Männer haben einen fünften Startplatz hinzu gewonnen.

Tschechische Republik 
Der frühere Damen-Trainer Jindřich Šikola wird das Juniorenteam leiten. Seinen Platz nimmt Zdeněk Vítek ein.

USA 
Der US-Verband gab am 18. April 2014 die Nominierungen für den Nationalkader bekannt.

Weißrussland 
Der Cheftrainer der Frauen, Klaus Siebert, der unter anderem im Vorjahr Darja Domratschawa zu drei olympischen Goldmedaillen führte, verlässt den weißrussischen Verband, für den er seit 2008 tätig war. Ihn sollte Fjodar Swobada ersetzen. Seit September jedoch ist der Österreicher Alfred Eder als Cheftrainer der Damen aktiv.

Weblinks 
 Offizielle Homepage der IBU

Einzelnachweise 

2014
Wintersport-Weltcup 2014/15
Biathlonveranstaltung 2014
Biathlonveranstaltung 2015